Christoph Probst (1919-1943), Duits verzetsstrijder van de Weiße Rose
 Émile Probst (1913-2004), Luxemburgs glazenier, kunstschilder en tekenaar
 Eva Probst (1930-2018), Duitse actrice
 Joseph Probst (1911-1997), Luxemburgs kunstschilder
 Nicholas David Probst (1935-), Amerikaans acteur (artiestennaam: Nicholas Pryor)
 Paul Probst (1869-1945), Zwitsers schutter en Olympisch kampioen
 Wiltrud Probst (1969-), Duits tennisster
 Denise Probst-Massin (1913-1980), Belgisch textielkunstenaar
 Colette Probst-Wurth (1928-2008), Luxemburgs keramist
 Annette Weiwers-Probst (1950), Luxemburgs kunstschilder